Vollständiger Medaillenspiegel der Europaspiele 2015, die vom 12. bis 28. Juni 2015 in Baku stattfanden. Bei identischer Medaillenbilanz sind die Länder auf dem gleichen Rang geführt und alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizieller Medaillenspiegel (englisch)

Medaillenspiegel
 2015